Wecker steht für:

 Wecker, eine Uhr mit Weckfunktion
 Wecker (Telefonklingel), eine in Telefonen älterer Bauart eingebaute elektromechanische Klingel
 eine Vorrichtung zum Warnen und Signalisieren im Bereich der Eisenbahn, siehe Bahnübergang (Deutschland) #Akustische Warnung
 Wecker (Biwer), ein Ort in Luxemburg

Wecker ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wecker-Bergheim (1914–2001), deutscher Maler und Kunstprofessor
 Andreas Wecker (* 1970), deutscher Kunstturner
 Anna Wecker († 1596), Dichterin und Verfasserin eines Kochbuchs
 Annik Wecker (* 1974), deutsche Kochbuchautorin
 Cornelia Wecker (* 1948), deutsche Filmproduzentin
 Eberhard Wecker (1923–2013), deutscher Immunologe
 Georg Wecker (1566–1633), deutscher Mediziner und Physiker
 Georg Caspar Wecker (1632–1695), deutscher Komponist und Organist
 Gero Wecker (1923–1974), deutscher Filmproduzent
 Helene Wecker, amerikanische Schriftstellerin
 Johann Jacob Wecker (1528–1586), Schweizer Arzt und Philosoph
 Karl Theodor Wecker (1828–1893), deutscher Fabrikant und Abgeordneter
 Kendra Wecker (* 1982), US-amerikanische Basketballspielerin
 Konstantin Wecker (* 1947), deutscher Liedermacher und Autor
 Louis de Wecker (1832–1906), deutsch-französischer Augenarzt
 Regina Wecker (* 1944), deutsch-schweizerische Historikerin
 Rudolf Wecker (1867–1914), deutscher Musiker und Chordirigent an der  St.-Hedwigs-Kathedrale
 Tamino Wecker (* 1999), deutscher Kinderschauspieler

der Wecker ist Beiname bzw. Epitheton folgender deutscher Fürsten:
 Simon IV. (Zweibrücken-Bitsch) (genannt: Simon IV. Wecker), Graf von Zweibrücken-Bitsch (1474–1499)
 Simon V. (Zweibrücken-Bitsch) (genannt: Simon V. Wecker), Graf von Zweibrücken-Bitsch (1532–1540)
 Rudolf V. (Baden) (genannt: der Wecker; vor 1291–1361), Markgraf von Baden (1348–1361)

Siehe auch:

 Ö3-Wecker, ein tägliches Radioprogramm des Österreichischen Rundfunks
 Frankfurter Wecker,  eine Radiosendung des Hessischen Rundfunks in den 1950er- und 1960er-Jahren
 Aufwecker, historischer britischer Beruf
 Wekker